Кучук — река в Алтайском крае России. Берёт своё начало в 8 км к югу от села Вознесенка Родинского района Алтайского края, впадает в Кучукское озеро. Длина 121 км, площадь водосбора 1020 км².

В верховьях в неё впадают небольшие временные водотоки. Постоянный сток река имеет лишь в нижнем течении. В сёлах Каяушка и Нижний Кучук, расположенных вдоль реки, построены водохранилища объемом по 3 млн м³ каждое.

По бассейну реки проходит трасса Кулундинского магистрального канала.

Населённые пункты на реке 
По порядку от истока:
 Центральное (на 1,5 км западнее реки)
 Вознесенка
 Каяушка
 Степной Кучук
 Верх-Незамай
 Новотроицк
 Нижний Кучук

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — бассейн Кучукского озера, речной подбассейн реки — нет. Речной бассейн реки — бессточная область междуречья Оби и Иртыша.

Примечания 

Бассейн Кучукского озера
Реки Родинского района
Реки Благовещенского района Алтайского края